Praia Bacopari é uma praia oceânica do município de Mostardas, estado do Rio Grande do Sul.

Bacopari